10 – liczba naturalna
 10 – rok naszej ery
 10 – rok przed naszą erą

Kinematografia 
 Dziesiątka – film, amerykańska komedia romantyczna z 1979 roku

Literatura 
 X – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 10 – album grupy Farba
 10 – album Liroya
 10 – album LL Cool Ja
 10 – album Rafiego
 10 – album The Stranglers

Inne 
 10 – jedna z kart do gry
 10 (Hygiea) – planetoida
 dziesiątka – gra bilardowa

Zobacz też